Il singolare  del Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Ágnes Szávay è la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione. Il titolo è stato vinto da Roberta Vinci che ha battuto in finale Irina-Camelia Begu.

Teste di serie

  Roberta Vinci (vincitrice)
  Sara Errani (quarti di finale, ritirata)
  Klára Zakopalová (semifinali)
  Lucie Hradecká (primo turno)

 Anabel Medina Garrigues (semifinali)
 Mathilde Johansson (primo turno)
 Irina-Camelia Begu (finale)
 Evgenija Rodina (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011